Іванов Олексій Андрійович (1898—1934) — якутський поет, прозаїк, драматург і літературний критик.
 Іванов Олексій Анатолійович (1988) — український підприємець.
 
 Іванов Олексій Олексійович (1985) — білоруський лижник.